Cocktail (programa de televisão), extinta atração do SBT no início da Década de 90
 Cocktail (banda), portuguesa 
 Cocktail (filme de 1988), com Tom Cruise e Elisabeth Shue
 Cocktail (filme de 2010), produção indiana
 Cocktail dress, tipo de saia